Isabelle d’Orléans-Bragance (właściwie: Isabel Maria Amélia Luísa Vitória Teresa Joana Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga de Orleans e Braganza, 13 sierpnia 1911 w Eu, 5 lipca 2003 w Paryżu) – najstarsza córka Pedro de Alcântara Orleańskiego-Bragança, księcia Grão Pará, następcy cesarskiego tronu Brazylii (1875–1940), i jego morganatycznej żony – hrabiny Elżbiety Dobrzensky de Dobrzenicz (1875-1951). Jej ojciec oficjalnie stracił swoje prawa do tronu w momencie swojego ślubu, ale brat Isabelle – Piotr Gaston i tak uważany jest przez niektórych za pretendenta do tronu z tzw. linii Petrópolis.

Isabelle została nazwana na cześć swojej babki – Izabeli, najstarszej córki ostatniego cesarza Brazylii – Piotra II. W 1891, kiedy Piotr II zmarł, ojciec Isabelle dla rojalistów stał się księciem cesarskim – wtedy babka Isabelle została tytularną cesarzową. W 1908 miał miejsce ślub rodziców Isabelle, który był poprzedzony zrzeczeniem się praw do tronu i tytułu księcia cesarskiego przez jej ojca. Dom Pedro i jego dzieci zamiast tego używali tytułu "książąt Orleańskich-Bragança". W 1932, zmarł obalony król Portugalii, Manuel II – kuzyn Isabelle, i jej ojciec został tytularnym następcą tronu Portugalii, ponieważ tych praw się nie zrzekł.

Dla tych, którzy nie uznali zrzeczenia się Dom Pedro, Izabella była księżniczką Brazylii i nosiła tytuł Jej Cesarskiej i Królewskiej Wysokości.

Małżeństwo 
8 kwietnia 1931 Izabella poślubiła Henriego d’Orléans (1908–1999), pretendenta do tronu Francji od roku 1940. Para miała 11 dzieci, ale od 1986 była w separacji:
 Isabelle (ur. 8 kwietnia 1932), żona Friedricha Karla, hrabiego Schönborn-Buchheim
 Henri (ur. 14 czerwca 1933), mąż Marii Teresy Wirtemberskiej, księżnej Montpensier, później Micaeli Cousino
 Hélène (ur. 17 września 1934), żona hrabiego Evrarda de Limburg Stirum
 François (15 sierpnia 1935–11 października 1960)
 Anne  (ur. 4 grudnia 1938), żona księcia Karola Burbon-Sycylijskiego, infanta hiszpańskiego, księcia Kalabrii
 Diane (ur. 24 marca 1940), żona Karola Wirtemberskiego
 Michel (ur. 25 czerwca 1941), mąż Beatrice Pasquier de Franclieu
 Jacques (ur. 25 czerwca 1941), mąż Gersendy de Sabran-Pontevès.
 Claude (ur. 11 grudnia 1943), żona Amadeusza Sabaudzkiego, piątego księcia Aosty (rozwód 1964), później żona Arnaldo La Cagnina (rozwód 1996).
 Chantal (ur. 9 stycznia 1946), żona barona François Xavier de Sambucy de Sorgue.
 Thibaut (20 stycznia 1948–23 marca 1983), mąż Marion Gordon-Orr.

Izabella, nazywana była Madame, a jej mąż używał herbu królów Francji. Izabella przeżyła swojego męża o 4 lata i została pochowana w kaplicy królewskiej w Dreux.

Przodkowie 

Dynastia Orleańska-Bragança
Urodzeni w 1911
Zmarli w 2003